Flavius Julius Crispus, een caesar van het Romeinse Keizerrijk;
 Gaius Sallustius Crispus, een Romeins geschiedschrijver;
 Sallustius Passienus Crispus, tweede echtgenoot van Julia Agrippina minor;
 Crispus van Chalcedon, christelijke martelaar en bisschop van Chalcedon;
 Benedictus Crispus (San Benedetto I Crespi), heilige, aartsbisschop van Milaan (7e-8e eeuw);
 Crispus Attucks, (ca. 1723 – 5 maart 1770), de eerste van vijf personen gedood tijdens het Bloedbad van Boston;
 Crispus Allen, stripfiguur in de DC Comics serie.